Иловатик — топоним в России:
 Иловатик (деревня), в Боровичском районе Новгородской области;
 Иловатик (река), приток Хмелёвки.